Dit is de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1986 van de Humanistische Partij. De partij deed mee in drie van de negentien kieskringen.

De lijst

Humanistische Partij